Krzysztof Bielecki (ur. 1938) – lekarz chirurg, profesor nauk medycznych
 Krzysztof Bielecki (ur. 1960) – polski prozaik
 Krzysztof Bielecki (ur. 1952) – polski dziennikarz, poseł na Sejm X kadencji

Zobacz też 
 Jan Krzysztof Bielecki – polski polityk, premier Polski w roku 1991

Przypisy